Аджарский:

 Аджарский, Закария-бек Шарифбекович — землевладелец, депутат 1-й Государственной Думы, член Мусульманской группы
 Аджарский кризис — политико-административный конфликт 2003-2004 годов между властями Аджария и грузинскими властями